

Оброчне — село, Атюр'євський район, Мордовія
 Оброчне — село, Ічалківський район, Мордовія
 Оброчне — селище, Ічалківський район, Мордовія
 Оброчне — село, Темниковський район, Мордовія

Оброчне — село, Одеська область, Подільський район

 Оброчне — колишнє село, Кіровоградська область, Вільшанський район, зняте з обліку 2010 року